Amlung steht für:

 den Familiennamen folgender Personen:

 Georg Amlung (1896–1973), deutscher Politiker (SPD)
 Ullrich Amlung (* 1955), Pädagoge und Volkskundler

 eine veraltete Bezeichnung für Stärke

Siehe auch:
 Amelung